Zkratka (značka) ECN může znamenat: 

 Electronic Communication Network – elektronické trhy, obchodní transakční systémy, burzy online
 Explicit Congestion Notification – rozšíření internetového protokolu.